Лудва — одно из названий реки Лочкина — в Псковской области, приток реки Чёрная
Лудва — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района